South Bank (Redcar and Cleveland) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 South Bank (York) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire